The London Philharmonic Orchestra  (1996) é um álbum do guitarrista português António Chainho com a Orquestra Filarmónica de Londres sob a direcção do maestro José Calvário numa edição da Movieplay.

Músicas
 Todas da autoria de António Chainho
 Valsa em Fá-Dó
 Sonhar Lisboa
 Sentir em Português
 Sonata em Ré
 Faiena
 Deambulações no Oriente
 A Saltitar (Na Serra de S. Francisco)
 Andanças
 Lágrimas Paternas
 Fuga Alegre
 Rumo à Goa
 Dança Cigana
 Embalar Alentejano
 Guitarras à Solta

Ligações externas
António Chainho (Página oficial)
CCB (Página oficial)
Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa
eCard Para ver e ouvir (Flash)
Rão Kyao - Site oficial

 Discografia de António Chainho  Guitarra Portuguesa | The London Philharmonic Orchestra | A Guitarra e Outras Mulheres | Lisboa-Rio | Ao Vivo no CCB 

António Chainho